Fentz ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Fentz (* 1992), deutscher Eiskunstläufer

Fentz bezeichnet außerdem:

 Rudolph Fentz, fiktiver Charakter einer modernen Sage